Фуэнхиро́ла () — город и муниципалитет в Испании на побережье Средиземного моря, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-дель-Соль-Оксиденталь. Третий по плотности населения город Испании.

Фуэнхирола — популярный пляжный курорт на Коста-дель-Соль. Пляжи Фуэнхиролы удостоены голубого флага. В городе имеются аквапарк и биопарк. На окраине города находятся руины арабской крепости Соайль.

История 

Фуэнхиролу основали финикийцы, в истории города были также римский, византийский, вестготский и арабский периоды, пока в 1485 году город окончательно не отошёл испанской короне. Развитие Фуэнхиролы тормозило пиратство, веками процветавшее в этом регионе.

В 1841 году Фуэнхирола выделилась из Михаса, оставаясь по-прежнему небольшой рыбацкой деревней. Постепенно она росла и интегрировала соседние поселения в состав города, в частности, это произошло с деревней Лос-Боличес. Численность населения Фуэнхиролы в летние месяцы возрастает до 250 тыс. человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Малаги
Голубой флаг
Города Малаги